Uña de gato es un nombre común de distintas especies vegetales:
 Acacia bonariensis, de Sudamérica.
 Anthyllis vulneraria.
 Calendula arvensis.
 Carpobrotus acinaciformis.
 Carpobrotus edulis, invasora de origen sudafricano.
 Lampranthus multiradiatus.
 Mimosa nothacacia.
 Ononis spinosa.
 Ononis spinosa subsp. maritima.
 Ononis spinosa subsp. spinosa.
 Pallenis spinosa.
 Rosa canina.
 Rosa pouzinii.
 Sedum acre.
 Sedum album.
 Sedum dasyphyllum.
 Sedum forsterianum
 Sedum gypsicola.
 Sedum mucizonia.
 Sedum sediforme, oriunda del Norte de África.
 Tribulus terrestris.
 Uncaria tomentosa, especie presente en la Amazonia usada en la medicina tradicional.
 Zanthoxylum fagara.
Además, hay otra especie vegetal para la que "uña de gato" forma parte de uno de sus nombres comunes:
 Pistorinia hispanica''''', conocida como uña de gato encarnada